CYGO (наст. имя: Леонид Алексеевич Вакульчук; род. 6 июня 1998, Могилёв, Белоруссия) — белорусский рэпер, автор-исполнитель и поэт.

Получил известность в 2018 году, исполнив песню «Panda E», которая стала самой популярной песней года «ВКонтакте».

Биография 
Леонид Вакульчук родился 6 июня 1998 года в Могилёве (Белоруссия) в семье футбольного агента и домохозяйки. Рос творческим ребёнком, с 5 класса участвовал в конкурсах вокала и чтецов, где занимал призовые места. Когда ему было 10 лет, родители развелись. Леонид принял решение жить с отцом и переехал в Брест.

В 2017 году переехав в г. Краснодар, начинает сотрудничество со студией звукозаписи «7 ELEMENT RECORDS», где были записаны множество композиций под псевдонимом «LEO». В конце 2017 года, совместно с «7 ELEMENT RECORDS» и саунд-продюсером, клипмейкером «BLACK SWAN» выпускает свой первый клип на песню «Голос Банши», который в первый же день занимает ТОП 3 «В тренде» YouTube. Продолжал творческую карьеру под псевдонимом «LEO» до середины 2018 года.

Летом 2018 года представил сингл «Panda E», который занял ведущие места в чартах. Песня вошла в чарты Apple Music (1-е место), Boom (1-е место), Top YouTube Hits (1-е место), Top Radio Hits (5-е место), iTunes (9-е место), Яндекс. Музыка (14-е место). На сингл был снят видеоклип, размещённый 26 ноября на официальном YouTube-канале GYGO; к концу 2019 года его посмотрели больше 25 миллионов раз. Украинский комедийный проект «Чоткий Паца» вместе с деятелем искусств Александром Жеребко сделали пародию на эту композицию. Клип-пародия «Правда» сразу же после премьеры оказался в разделе «В тренде» на сайте YouTube.

В этом же 2019 году вышла вторая песня Вакульчука — «Оттепели теперь». Следующая — «Больной на голову».

В 2019 году у исполнителя вышел альбом под названием «Псих без неё не может». В альбом вошли четыре песни: «Псих без неё не может», «Чёрная роза», «Ты грех» и «Ааа». Следующим выходит клип «Чёрная роза» совместно с Любовью Успенской, затем выходит альбом Low Love E и трек «Залетай» совместно с Эллаи.

Номинант премии «ЖАРА Music Awards» 2019 года.

В середине февраля 2020 года выходит трек «Девочка с красивыми глазами». Следующая — «Быть с тобою да». В мае выходит клип на трек «АК-47». Следующая — «Быть такими». В июне выходит ещё один клип на трек «Что потом?». В течение осени выходят два совместных трека: «Прямо в сердце» совместно с Бигги и «ЧП» совместно с артистом лейбла Black Star, Natan'ом.

Дискография

Альбомы

Синглы

Участие на релизах у других исполнителей

Годовые чарты

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 

Рэперы России